Chonchi kan syfta på:

Chile 

 Chonchi (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé, 
 Chonchi (ort), Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé,